Angèle è il corrispondente francese del nome Angela.

 Angèle (1995-), cantante belga
 Angèle, film del 1934 di Marcel Pagnol